Chorizoporidae är en familj av mossdjur som beskrevs av Vigneaux 1949. Chorizoporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Chorizoporidae finns 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Chorizoporidae